Sefer ha-Yashar, de l'hébreu , est le titre de plusieurs ouvrages.

 Sefer ha-Yashar, livre inconnu mentionné dans la Bible hébraïque
 Sefer ha-Yashar de Rabbenou Tam
 Sefer ha-Yashar, midrash aggada du Moyen Âge
 Sefer ha-Yashar, traité de morale.